Хевеш може бити:

 Хевеш (жупанија), жупанију у северном делу Мађарске.
 Хевеш (котар), котар у Мађарској.
 Хевеш, град у истоименој жупанији и средиште истоименог котара.